Rzeczyce peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Rzeczyce, un village dans la voïvodie de Lublin 
 Rzeczyce, un village dans la voïvodie de Silésie